Бакуев - фамилия:

 Бакуев, Бауди Алавдинович (1966—2000) — бригадный генерал ВС ЧРИ.
 Бакуев, Леонид Андреевич (1893—1961) — советский военачальник, полковник.

См. также 
 Бакаев
 Бакиев